Танымас может означать:
 Танымас — река на Памире;
 Танымас — перевал на Памире;
 Высокий Танымас — ледник на Памире;
 Северный Танымас — ледник на Памире;
 Северный Танымас — горный хребет на Памире.